Хорген () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Хорген.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 104,16 км². Население 108 727 чел. Официальный код — 0106.

Коммуны округа 
1 января 2018 года коммуна Хирцель была присоединена к коммуне Хорген.

1 января 2019 года коммуны Хюттен и Шёненберг были присоединены к коммуне Веденсвиль.

<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих